Ølsted (Frederiksværk-Hundested), plaats in de Deense gemeente Frederiksværk-Hundested
Ølsted (Hedensted), plaats in de Deense gemeente Hedensted
Ølsted (parochie, Frederiksværk-Hundested)
Ølsted (parochie, Hedensted)
Ølsted (parochie, Aarhus)